Мария Жозефа:

 Мария Жозефа Австрийская — эрцгерцогиня Австрийская
 Мария Жозефа Саксонская — мать последних трёх королей Франции из династии Бурбонов.
 Мария Жозефа Саксонская — королева-консорт Испании, супруга короля Фердинанда VII.